Giuseppe Arigò (1858-1908) – politico ed avvocato italiano
Giuseppe Basile Arigò (1886-1977) – politico e avvocato italiano
Zé Arigó pseudonimo di José Pedro de Freitas (1918-1971) – medium brasiliano